Текоматес има више значења:

 Текоматес (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Текоматес (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Текоматес (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику